San Đermano ima više značenja:
 San Đermano (Ankona)
 San Đermano (Pezaro i Urbino)